Kiowa Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kiowa Township (Kansas)
 Kiowa Township (Harper County, Oklahoma)
 Kiowa Township (Pittsburg County, Oklahoma)
 Kiowa Township (Roger Mills County, Oklahoma)